AUX bezeichnet:
 AUX-Eingang an Geräten der Unterhaltungselektronik
 Flughafen Araguaína, Region Tocantins, Brasilien (IATA-Code)
 Shenyang Aux Automobile, ehemaliger chinesischer Automobilhersteller

A/UX bezeichnet:
 A/UX, Betriebssystem

Abkürzung